Bärenstein (Saxe), une commune d'Allemagne

 Bärenstein (Monts-Métallifères), une montagne des Monts-Métallifères, Allemagne
 Bärenstein (Haute-Autriche), une montagne autrichienne
 Bärenstein (Basse-Autriche), une montagne autrichienne